Cagliostro steht für:

 Cagliostro (1929), französisch-deutscher Stummfilm von Richard Oswald (1929)
 Cagliostro (1973), Abenteuer-Dreiteiler des ZDF (1973)
 Cagliostro (Oper), Oper von Ildebrando Pizzetti (1952)
 Cagliostro (Rainbow MagicLand), eine Achterbahn
 Cagliostro (Roman), Roman von Alexandre Dumas d. Ä., auch bekannt als Joseph Balsamo (1846/49)
 Cagliostro in Wien, Operette von Johann Strauss (1875)

Cagliostro ist der Name von:

 Alessandro Cagliostro (1743–1795), italienischer Alchemist und Hochstapler
 Arne Hoffmann (* 1969), deutscher Autor mit dem Pseudonym Cagliostro

Siehe auch:

 Das Schloss des Cagliostro, japanischer Film